Umberto I, född 14 mars 1844 i Turin, död (mördad) 29 juli 1900 i Monza, var kung av Italien 1878–1900. Han var son till Viktor Emanuel II och Maria Adelheid av Österrike. Gift (22 april 1868) med sin kusin, Margherita av Savojen.

Han medverkade aktivt till Italiens förbättrade relationer till Tyska riket och Österrike-Ungern, vilket ledde fram till trippelalliansen 1882. Han överlevde två mordförsök av anarkister Giovanni Passannante (17 november 1878) och Pietro Acciarito (22 april 1897). Under ett tal i Monza, den 29 juli 1900, blev Umberto skjuten av anarkisten Gaetano Bresci. Umberto I är begraven i Pantheon i Rom.

Barn 
 Viktor Emanuel III (1869–1947)

Externa länkar 

Huset Savojen
Italiens monarker
Kungligheter som blivit mördade
Personer som blivit mördade i Italien
Riddare av Strumpebandsorden
Födda 1844
Avlidna 1900
Män
Mottagare av Annunziataorden
Mottagare av Sankt Mauritius- och Lazarusorden
Riddare av storkorset av Sankt Mauritius- och Lazarusorden
Mottagare av Italienska kronorden
Riddare av storkorset av Italienska kronorden
Malteserriddare
Personer i Italien under 1800-talet
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden